Гиперэластичность кожи:
 Синдром Элерса — Данлоса
 Клинический признак синдрома Мартина — Белл

Наследственные болезни
Заболевания кожи и её придатков